Cotelas (: ), también conocido como Gudila (fl. Siglo IV a. C.), fue un rey de los Getas que gobernó una zona cercana el Mar Negro, entre del norte Tracia y el Danubio. 

Su gobierno también incluyó el puerto importante de Odeso. Alrededor del 341 a.C., firma un tratado con el rey macedonio Filipo II, convirtiéndose en su vasallo. Esta relación se consolidó cuando la hija de Cotelas, Meda de Odessa, se convirtió en una de las mujeres del rey macedonio. La tumba de Cotelas a día de hoy está probablemente cerca pueblo búlgaro de Sveshtari, al noreste de Bulgaria.

Una persona por el nombre de Gudila es también mencionada en la Prosopografía del Imperio Romano Tardío, años 395-527.

Notas

Referencias 

 
 
Gobernantes del siglo IV a. C.